Kawano kan som auktorsförkortning betyda:

 Usaburo Kawano
 Shoichi Kawano

Robotskapade auktorsförkortningar